Призренац се може односити на:

Призренац (тврђава), тврђава југозападно од Новог Брда 
Вишеград (бистрички), тврђава југозападно од Призрена